

Geografie 
 Boyo (Indonesië) - Een plaats in Indonesië
 Boyo (Kameroen) - Een departement in Kameroen

Overig 
 Boyo (gerecht) - Surinaams nagerecht gemaakt van kokos en cassave.